FAW steht als Abkürzung für:

 China FAW Group, staatliche Motoren- und Fahrzeugfabrik in China
 FAW (Automarke), chinesische Automarke
 FAW Car, Automobilhersteller aus China
 FAW Haima Automobile Company, Automobilhersteller aus China
 FAW Hongta Yunnan Automobile Manufacturing, Automobilhersteller aus China
 FAW Huali (Tianjin) Motor, ehemaliger Automobilhersteller aus China
 FAW Jilin Automobile, Automobilhersteller aus China
 FAW Oley, ehemalige chinesische Submarke für Automobile
 FAW-Volkswagen, Automobilhersteller aus China
 Sichuan FAW Toyota Motor Company, Automobilhersteller aus China
 Tianjin FAW Toyota Motor Company, Automobilhersteller aus China
 Tianjin FAW Xiali Automobile, Automobilhersteller aus China
 Football Association of Wales
 Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung, siehe FAW Ulm
 Fortbildungsakademie der Wirtschaft

Faw steht für:
 al-Faw (Irak), eine Küstenstadt des Irak
 al-Faw-Palast, ein Gebäude in Bagdad
 Qaryat al-Faw, eine antike Stätte in Saudi-Arabien
 Thaw Yae Faw (* 1986), myanmarische Gewichtheberin

Abkürzung